Феликс Реш (; род. , , Южный Тироль) — итальянский композитор и музыкальный педагог.

Окончил Консерваторию Больцано по классу композиции Франческо Вальдамбрини, занимался также хоровым дирижированием. С 1984 года преподавал в Триестской консерватории, но уже через два года вернулся в Больцано и продолжил преподавательскую деятельность в своей alma mater, был профессором гармонии и музыкального анализа, а в 2008—2014 гг. директором консерватории. С 2019 года возглавляет управление музыкальных школ в провинции Больцано (Южный Тироль). Возглавлял различные хоровые и камерные ансамбли, в том числе ансамбль Ars cantandi в Брунеке и Хаслахский певческий круг () в пригороде Больцано Хаслахе.

Среди основных произведений Реша — оратория «Михаэль Пахер» (1998) на слова Карла Любомирского, посвящённая известному южнотирольскому средневековому художнику, симфоническая поэма «Брунек» (1999), многочисленные хоровые сочинения.

Ссылки 
 Профиль на сайте Союза музыкальных ансамблей Южного Тироля
 «Musik hat eine große verbindende Kraft». Der neue Landesmusikschuldirektor über Aufgaben und Herausforderungen // InSide events & culture, 2019.

Композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные педагоги Италии